The Games – romanzo di Hugh Atkinson del 1968
 I formidabili (The Games) – film del 1970 diretto da Michael Winner
 L'arena della libertà (The Games) – episodio della seconda stagione di The Lost World